Ahmed Akaichi (), né le  à Bizerte, est un footballeur international tunisien évoluant au poste d'attaquant.

Biographie 

Le , il est appelé pour la première fois par Faouzi Benzarti afin de jouer avec la sélection nationale tunisienne.

Ahmed Akaichi termine meilleur buteur du championnat tunisien en 2011 en inscrivant quatorze buts.

Le , à l'issue de son contrat avec le Ittihad FC, il s'engage pour deux saisons avec l'Étoile sportive du Sahel, club dans lequel il a déjà évolué entre 2008 et 2011, mais aussi entre 2015 et 2016. En janvier 2019, il retourne au championnat d'Arabie saoudite pour signer en faveur de l'Ettifaq FC. En juillet 2019, il signe en faveur du club libanais d'Al Ahed Beyrouth et remporte la Coupe de l'AFC. Lors du mercato hivernal 2020, il rejoint Al Shahania. Après une brève expérience dans ce club, il décide de rejoindre la formation du Al Ahli SC.

Carrière

En club

Buts en sélection

Palmarès

Club 
 Championnat de Tunisie (2) : 2014 (Espérance sportive de Tunis), 2016 (Étoile sportive du Sahel)
 Championnat du Koweït (1) : 2020 (Koweït SC)
 Championnat du Liban (1) : 2022 (Al Ahed Beyrouth)
 Coupe d'Arabie saoudite : 2017
 Supercoupe du Liban : 2019
 Coupe de l'AFC : 2019
 Supercoupe du Koweït : 2020

Sélection 
 Championnat d'Afrique des nations (1) : 2011

Distinctions personnelles et records 
 Meilleur buteur du championnat de Tunisie en 2011
 Meilleur buteur de la coupe d'Afrique des nations en 2015
 Meilleur buteur du championnat d'Afrique des nations en 2016

Notes et références

Liens externes 

Footballeur international tunisien
Joueur du Club africain (football)
Joueur de l'Étoile sportive du Sahel
Joueur du FC Ingolstadt 04
Joueur de l'Espérance sportive de Tunis
Joueur de l'Al-Ittihad Djeddah
Joueur d'Al-Shahania SC
Joueur de l'Al-Ettifaq Dammam
Joueur du Koweït SC
Joueur de l'Al-Ahli Doha
Naissance en février 1989
Naissance à Bizerte